Херберт Локс (; 20 октября 1946 — 10 февраля 2015, ) — австрийский и немецкий врач, профессор, доктор медицинских наук, с 1994 года и до самой смерти — директор Клиники гастроэнтерологии, гепатологии и эндокринологии Шарите в Берлине.

Краткая биография 
В 1970 году получил степень доктора в Инсбрукском университете, в 1970—1972 работал в Институте фармакологии при Инсбрукском университете. В 1973—1978 годах был старшим преподавателем по медицине внутренних органов и гастроэнтерологии на медицинском факультете Венского университета.

В 1984 году Локс в творческом отпуске работал в Университете Питтсбурга, где основной направленностью работы были подбор правильного клинического питания и изучение метаболизма. После возвращения в Вену стал адъюнкт-профессором на кафедре Гастроэнтерологии.

С 1994 года Херберт являлся заведующим кафедрой «Гастроэнтерология, гепатология, эндокринология и метаболизм» на медицинском факультете Шарите (Берлин).. Основными аспектами его работы, как клинической, так и научной, по-прежнему являются питание и метаболизм, а также воспалительная болезнь кишечника (ВБК).

Он участвовал в огромном количество опытов и клинических испытаний, направленных на исследование ВБК, желудочно-кишечный онкологии, гепатологии и питания.

Был награждён премией Hoechst, премией имени Антона Эйзельберга и премией доктора Теодора Биллрота дважды.

Профессор Локс является автором более 250 научных статей, обзоров и руководств.

С 1 октября 2009 года возглавлял в качестве ректора Инсбрукский медицинский университет (Австрия).

Примечания

Ссылки 
 Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie 
 Herbert Lochs wird neuer Rektor der Meduni 

Медики Германии
Медики Австрии
Гастроэнтерологи
Ректоры вузов Австрии